W elektrokardiografii:
 odstęp PQ,
 odstęp QT,
 odstęp ST.

W kolejnictwie:
 odstęp blokowy

W matematyce:
 odstęp od zbioru,
 odstęp Hausdorffa.

W elektrotechnice:
 odstęp iskrowy